Příjmení Machonin nosí více různých osobností:

 Ivan Ivanovič Machonin (1885-1973) - ruský konstruktér letadel
Lenka Machoninová (* 1951) – česká herečka, dcera Sergeje, neteř Vladimíra a Pavla 
Pavel Machonin (1927–2008) – český sociolog, bratr Sergeje a Vladimíra, strýc Lenky
Sergej Machonin (1918–1995) – český teatrolog, kritik a překladatel, bratr Vladimíra a Pavla, otec Lenky
Věra Machoninová (* 1928) – česká architektka, manželka Vladimíra
Vladimír Machonin (1920–1990) – český architekt, bratr Sergeje a Pavla, strýc Lenky